Nina Waidacher est une joueuse suisse de hockey sur glace née le  à Chur en Suisse qui a évolué en tant qu'attaquante en ligue élite féminine. Elle remporte une médaille de bronze olympique lors du tournoi féminin aux Jeux olympiques d'hiver de 2014, à Sotchi.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|2004-2005 || DSC Oberthurgau   ||SWHL A|| 
|-
|2006-2007 || DSC Oberthurgau || SWHL A || 
|-
|2007-2008 || EHC Chur Capricorns Damen  || SWHL C || 9 || 31 || 16 || 47 || 44 || - || - || - || - || -
|-
|2008-2009 ||  ZSC Lions Frauen  || SWHL A || 22 || 10 || 12 || 22 || 52 || 3 || 2 || 1 || 3 || 6
|-
|2009-2010 || ZSC Lions Frauen || SWHL A|| 1 || 0|| 0|| 0 || 2 || 3 ||  0|| 1 || 1 || 2
|-
|2009-2010 || EHC Chur Capricorns Damen  || SWHL C || 3 || 11 || 5 || 16 || 10 || - || - || - || - || -
|-
|2010-2011 || ZSC Lions Frauen || SWHL A || 13 || 13 || 12 || 25 || 28 || - || - || - || - || -
|-
|2011-2012 || St. Scholastica Saints  || NCAA III || 22 || 18|| 18 || 36 || 24 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2012-2013 || St. Scholastica Saints || NCAA III || 25 || 16|| 24 || 40 || 28 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2013-2014 || St. Scholastica Saints || NCAA III || 17 || 22 || 15 || 37 || 26 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2014-2015 ||St. Scholastica Saints || NCAA III|| 26 || 23 || 17 || 40 || 18 ||   ||  ||  ||  || 
|-
|2015-2016 || ZSC Lions Frauen || SWHL A ||17 || 17|| 17 || 34 || 36 || 7  || 3 || 6 || 9 || 33
|-
|2016-2017|| ZSC Lions Frauen || SWHL A || 18 || 25 || 23 || 48 || 14 || 5|| 2 || 4 || 6 || 4
|-
|2017-2018|| ZSC Lions Frauen || SWHL A || 20 || 22 || 25 || 47 || 45 || 6 || 5 || 4 || 9 || 10
|-
|2018-2019|| ZSC Lions Frauen || SWHL A || 18 || 9 || 16 || 25 || 28 || 7 || 2 || 3 || 5 || 20
|-
|2019-2020|| ZSC Lions Frauen || SWHL A || 18 || 12 || 29 || 41 || 77 || 6|| 4|| 0|| 4||2

Au niveau international

|-
| 2008 || align="left"| - 18 ans || align="left"|Championnat du monde - 18 ans || 5 || 2 || 1 || 3 || 4 || align="left"| Septième
|-
| 2009 || align="left"| - 18 ans || align="left"| Championnat du monde - 18 ans || 5 || 1 || 2 || 3 || 6 || align="left"| Huitième
|-
| 2010 || align="left"| - 18 ans || align="left"| Championnat du monde - 18 ans || 5 || 6 || 7 || 13 ||  2|| align="left"|  de Division I
|-
| 2012 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 0|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2014 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2015 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 || align="left"|Sixième
|-
| 2016 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"|Septième
|-
| 2017 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 || align="left"|Septième
|-
| 2018 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 6 || 0 || 0 || 0 || 4|| align="left" | Cinquième

Notes et références 

Joueuse suisse de hockey sur glace
Attaquante de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillée de bronze olympique suisse
Naissance en août 1992
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Naissance dans le canton des Grisons